Bojišta (Bojište) su naseljeno mjesto u općini Nevesinje, Republika Srpska, BiH.

Povijest 
U Bojištu je bio vojni logor oko 1902. godine.

Stanovništvo

Popisi 1961. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Republici Srpskoj
nevesinje